|}

|}

|}

Главная линия Немуро, или Линия Немуро (根室本線 нэмуро хонсэн) - железнодорожная линия на Хоккайдо в Японии. Является главной линией востока острова, соединяя станции Такикава и Немуро. Обслуживается Hokkaido Railway Company.

История 
Линия строилась как связующее звено между центром и востоком Хоккайдо. В 1899 году Государственная железная дорога Хоккайдо открыла первый ее участок Асахикава - Биэй, впоследствии ставший частью линии Фурано.

Первым участком нынешней линии стал открытый в 1901 году перегон Кусиро - Сиранука. Строительство продолжилось на запад, достигнув Фурано в 1907 году. Участок Такикава - Фурано открылся в 1913 году, спрямив линию на 53,5 км.

В 1911 году в поезда Хакодате - Кусиро стали включать спальные вагоны 1 класса, а с 1916 года - вагон-ресторан.

С 1917 года началось строительство на восток от Кусиро. Линия достигла Немуро в 1921.

В 1966 году два сегмента линии были перестроены. Перегон Канаяма - Хигаси-Сикагоэ был перенесен в связи со строительством плотины. Также был открыт Новый тоннель Карикати длиной 5 790 м, что позволило закрыть старый перевальный тоннель и подъемы к нему с уклонами в 25‰. На закрытом участке проводились испытания подвижного состава вплоть до его окончательной разборки в начале 1970-х.

В 1971 году был запущен прямой контейнерный рефрижераторный поезд из Кусиро в Токио.

В 1981 году состоялось открытие линии Сэкисё. Это сократило путь с востока острова в Саппоро на 43,4 км. С этого момента участок от тоннеля Карикати до Такикавы стал в основном местной линией.

В 1990 году был открыт новый тоннель у станции Ацунай, линия была перенесена. Строительство плотины Такисато привело к переносу участка пути вблизи станции Симаносита в 1991 году.

Планы закрытия 
В 2016 году Hokkaido Railway Company сообщила об ожидаемых рекордных убытках в ¥44 млрд. Для сокращения расходов планируется рационализация (закрытие или повышение субсидий на эксплуатацию) почти половины линий компании к 2020 году. По этому плану, участок линии Немуро между станцией Фурано и постом Ками-Отиай будет закрыт. Кроме того, если к этому сроку JR Hokkaido не сможет достичь соглашения с местными органами самоуправления о дополнительных субсидиях на поддержание сообщения, будут закрыты также участки Такикава - Фурано и Кусиро - Немуро.

Описание 
Линия на всем протяжении однопутная и неэлектрифицированная. Пассажирское сообщение осуществляется дизель-поездами на всем протяжении линии. Грузовое движение довольно напряженное между постом Ками-отиай и Кусиро, редкое на запад от Ками-отиай. На участке от Кусиро до Немуро грузового движения нет.

Остановки: Э - остановки особых экспрессов, C - скорых поездов:  "+" - остановка для всех поездов этого класса, "*" - остановка для некоторых поездов этого класса, "-" - поезда этого класса на станции не останавливаются.

Путевое развитие (колонка П. Р.): | - на раздельном пункте нет путевого развития, || - раздельный пункт на двухпутной линии, /\ — начало двухпутной вставки на раздельном пункте, \/ — конец двухпутной вставки на раздельном пункте, ◇ — на раздельном пункте есть возможность разъезда поездов.

Примечания 
Помимо нижеследующих, использовались материалы японской версии статьи.

Железнодорожные линии Японии
Хоккайдо